Bianchini může být:

příjmení
 Domenico Bianchini (asi 1510 – asi 1576) – italský umělec, hudebník a skladatel
 Enrico Bianchini (1903–1971) – italský architekt
 Francesco Bianchini (1662–1729) – italský filosof, astronom a archeolog
 Giovanni Bianchini (1410 – kolem 1449) – italský astronom
 Giuseppe Bianchini (1704–1764) – učenec
 Justin Bianchini (* 1941) – biskup z Geraldtonu
 Louise Bianchini (1867–1943) – švédská malířka
 Ludovico Bianchini (1803–1871) – italský ekonom a historik
 Mario Bianchini (* 1914) – italský boxer
 Paolo Bianchini (* 1931) – italský filmový režisér

pojmenováno po Francescu Bianchinim
 Bianchini (planetka) – asteroid hlavního pásu označený 42775 Bianchini, objevený v roce 1998
 Bianchini (kráter na Měsíci) – kráter na měsíci 
 Bianchini (kráter na Marsu)